Долгинин — фамилия; имеет женскую форму Долгинина.

 Известные носители 
 Долгинин, Евгений Андреевич — главный инженер «Красноярскгэсстроя», Герой Социалистического Труда.
 Долгинин, Михаил Андреевич — советский и российский актёр. См. также